Adryas är ett släkte av steklar. Adryas ingår i familjen hårstrimsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårstrimsteklar
Adryas